Popplewell ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Popplewell (* 1988), britische Schauspielerin
 Ernest Popplewell, Baron Popplewell (1899–1977), britischer Politiker
 Jack Popplewell (1911–1996), englischer Schriftsteller und Bühnenautor
 Lulu Popplewell (* 1991), britische Schauspielerin
 Nick Popplewell (* 1964), irischer Rugby-Union-Spieler